An Eye for an Eye – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 An Eye for an Eye – film del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company
 An Eye for an Eye – film del 1913 prodotto dalla Société des Etablissements L. Gaumont
 An Eye for an Eye – film del 1915 diretto da William Desmond Taylor
 An Eye for an Eye – film del 1966 diretto da Michael D. Moore
 Triade chiama canale 6 (An Eye for an Eye) – film del 1981 diretto da Steve Carver